Tadschikische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Tadschikische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Tadschikische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Tadschikische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Tadschikische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Tadschikische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)